Дми́трий Алекса́ндрович Жда́нов:
 Жданов, Дмитрий Александрович (1929—1986) — советский украинский учёный-философ.
 Жданов, Дмитрий Александрович (род. 1977) — российский футболист.